Santo kan syfta på följande platser:

Vanuatu 

 Luganville, Sanmaprovinsen, 
 Espiritu Santo, Sanmaprovinsen,